Hypsosinga är ett släkte av spindlar som beskrevs av Anton Ausserer 1871. Hypsosinga ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjulspindlar
Hypsosinga